Tilgner ist der Familienname folgender Personen:

 Jonna Tilgner (* 1984), deutsche Leichtathletin
 Leo Tilgner (1892–1971), deutscher Maler und Grafiker des Expressionismus
 Reinhold Tilgner (1902–1972), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Tilgner (* 1948), deutscher Journalist und Auslandskorrespondent
 Viktor Tilgner (1844–1896), österreichischer Bildhauer und Porträtist
 Walter Tilgner (* 1934), deutscher Biologe, Naturfotograf und Tontechniker
 Wolfgang Tilgner (1932–2011) deutscher Autor von Rock- und Schlagertexten, Sachbüchern und Lyriker